< Liste der Orte in der Provinz Pommern < Liste der Orte in der Provinz Pommern/Q–Z



A–H I–P Q R S Sch St T U V W XYZ

Q

R

S

Sch

St

T

U

V

W

XYZ 

Orte Q
Orte Pommern Q